Виктор Николаевич Космодемьянский (14.02.1903 - 26.09.1970, Краснодар) — советский селекционер табака и зерновых культур, лауреат Сталинской премии.

Родился в посаде Дубовка Царицынского уезда Саратовской губернии (ныне Волгоградская область).
Окончил Саратовский СХИ (1924).

Работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте табака и махорки им. А. И. Микояна (ВИТИМ) (Краснодар), заведующий отделом селекции и генетики.

Доктор сельскохозяйственных наук (1967). Автор более 150 научных работ.

Лауреат Сталинской премии 1951 года — за создание и внедрение в производство крупнолистных сортов табака. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», бронзовыми (1954, 1957) и серебряной (1955) медалями ВДНХ.

Источники 
 Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь. Сост. С. Ю. Липшиц. Т. 4. — М.: Изд. Моск. о-ва испытателей природы, 1952. — С. 385.
 http://www.vorgo.ru/kraeved/cal_archive/?start=10

Селекционеры табака